La lettre grecque zêta (, zeta en anglais) a été employée deux fois pour nommer un cyclone tropical dans l'Atlantique Nord :
 la tempête tropicale Zeta (2005) est la  tempête nommée de la saison cyclonique 2005 dans le bassin de l'océan Atlantique, renforçant le record du nombre de cyclones de cette saison-là ;
 l'ouragan Zeta (2020) est la  tempête nommée de la saison cyclonique 2020 dans le bassin de l'océan Atlantique, frappant la péninsule du Yucatán et la Louisiane.

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme